Veles (god), een Slavische god
Veles (Noord-Macedonië), een stad in Noord-Macedonië
Veles (band), een Poolse black metalband
Veles (geslacht), een vogelgeslacht